Sayonara je lahko:

 sajonara ali sajounara: さよなら ali さようなら je japonski izraz za »nasvidenje«
 Sayonara, roman ameriškega pisatelja Jamesa A. Michenerja iz 1953
 Sayonara, film iz leta 1957, nagrajen s štirimi oskarji, z Marlonom Brandom v glavni vlogi.

Japonske besede in besedne zveze